Station Brake (Unterweser), station in de plaats Brake (Unterweser),
Station Brake (b Bielefeld), station in de plaats Bielefeld, stadsdeel Brake,